

Toponymie 
 Mortara, une commune italienne de la province de Pavie

Patronymie 
 Edgardo Mortara (1851-1940), Juif enlevé enfant à ses parents par l'Inquisition et devenu prêtre catholique
 Affaire Mortara, affaire qui a découlé de cet enlèvement
 Edoardo Mortara (1987- ), pilote automobile franco-italien